Camaguán peut désigner :

Toponymes

Camaguán : l'une des 15 municipalités de l'État de Guárico ;
 Camaguán : chef-lieu de la municipalité de Camaguán dans l'État de Guárico ;
 Camaguán : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Camaguán dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme